Линдлей или Линдли () — английская фамилия. Известные носители:
 Линдли, Альфред (1904—1951) — американский гребец.
 Линдлей, Вильям (1808—1900) — английский гражданский инженер; сын астронома Иосифа Линдлея.
 Линдлей, Вильям Хирлейн (1853—1917) (1853—1917) — английский гражданский инженер; сын Вильяма Линдлея.
 Линдли, Джон (1799—1865) — известный английский ботаник.
 Линдли, Джон (род. 1951) — американский кинооператор.
 Линдли, Марк (род. 1937) — американский музыковед и историк.
 Линдлей, Николас (1908—1995) — перуанский военный и политический деятель.
 Линдли, Одра (1918—1997) — американская актриса.
 Линдли, Тинзли (1865—1940) — английский футболист.
 Линдли, Фрэнсис Освальд (1872—1950) — британский дипломат.